{{DISPLAYTITLE:(20990) 1983 RL3}}

A (20990) 1983 RL3 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henri Debehogne fedezte fel 1983. szeptember 1-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20501–21000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói